Свекруха — термін свояцтва, мати чоловіка.
 «Свекруха» — давньоримська комедія Публія Теренція Афра.
 «Свекруха» — радянський художній фільм 1978 року, знятий на кіностудії «Азербайджанфільм».